Florence Ripley Mastin – scrittrice statunitense
 Reece Mastin – cantante e cantautore australiano di origine anglosassone
 Will Mastin – ballerino e cantante statunitense 
 Will Mastin Trio – trio di ballerini e cantanti, formato da Will Mastin, Sammy Davis Sr. e Sammy Davis Jr.